Als Pallas-Klasse werden je eine Klasse von Kriegsschiffen der französischen und britischen Marine bezeichnet:

 eine britische Klasse von drei 32-Kanonen-Fregatten, siehe Pallas-Klasse (1793)
 eine französische Klasse von 44-Kanonen-Fregatten, siehe Pallas-Klasse (1808)